

Anatomia 

 Monte di Venere – deposito di tessuto adiposo situato sopra l'osso pubico femminile
 Monte di Venere – soprannome che in chiromanzia viene dato ad un'area del palmo della mano, il tenar

Cinema 
 Il monte di Venere (Kissin' Cousins) – film statunitense del 1963, diretto da Gene Nelson e interpretato da Elvis Presley

Geografia 
 Monte Venere – cima montuosa in provincia di Viterbo, nel comune di Caprarola
 Monte Venere – montagna del medio-alto Appennino bolognese

Mitologia 
 Monte di Venere (in tedesco Venusberg) – luogo mitologico ricorrente nelle tematiche delle tradizioni popolari europee